Köråstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Köråstjärnen (Bodsjö socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun, 
Köråstjärnen (Revsunds socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun,  (5,72 ha)
Köråstjärnen, Ångermanland, sjö i Sollefteå kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn